Grasse est un adjectif français qui signifie « composée de graisse », féminin de . C’est également un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Grasse, commune française du département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Châteauneuf-Grasse, commune française du département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Pournoy-la-Grasse, commune française du département de la Moselle en région Grand Est ;
 Trébons-sur-la-Grasse, commune française du département de la Haute-Garonne en région Occitanie.

Hydronyme 
 La Grasse, rivière française qui coule dans les départements de la Haute-Garonne et de l'Aude, en région Occitanie.

Patronyme 

 Jerome La Grasse (mort en 1929 ou 1930), acteur américain du cinéma muet et apprenti producteur ;

Divers 
 Pelote basque du plan de Grasse, pratique locale de la pelote basque, dans la ville de Grasse ;
 Ville de Grasse, navire commercial à vapeur lancé en 1848.

Voir aussi 
 Lagrasse, commune française du département de l'Aude, en région Occitanie